Панола:

 Панола — округ штата Миссисипи, США.
 Панола — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.